La temporada 2008-09 de la Primera divisió de la lliga espanyola (també coneguda com a "Lliga BBVA") és el campionat de lliga número 78. La Lliga va començar el dissabte 30 d'agost de 2008. Originalment havia de finalitzar el 31 de maig del 2009, però es van haver de canviar les últimes jornades a causa de la participació de la Selecció espanyola de futbol a la Copa Confederacions 2009.

El 16 de maig, amb la disputa de la 36a jornada, el Futbol Club Barcelona se'n proclamà campió, per dinovena vegada a la història.

Clubs participants

Classificació 
 Classificació final de Primera Divisió

Llegenda

Taula de resultats 
Actualitzat a final de temporada

Trofeu Pichichi

Trofeu Zamora 

2008
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola